Роговский, Евгений: Роговский, Евгений Александрович (1855—1912) — русский физик, метеоролог.
 Роговский, Евгений Францевич (1888—1950) — российский политический деятель, юрист.